

Стамболійський () — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Стамболійський.
 Стамболійський () — община в Пловдивській області.
 Стамболійський () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.